Triplum, een voormalig waterschap dat is opgegaan in de Vierverlatenpolder
triplum (muziek)
een drievoud